Anjali peut faire référence à :
 un personnage joué par Kajol dans le film indien Kuch Kuch Hota Hai de Karan Johar ;
  (née en 1986), actrice indienne ;
 Anjali, chanteuse  britannique du le groupe riot grrrl féminin Voodoo Queens.

Œuvres 

 Anjali, premier album de la chanteuse du même nom ;
 Anjali, film indien de Chetan Anand sorti en 1957 ;
 , film indien de I. V. Sasi sorti en 1977 ;
 , film indien de Mani Ratnam sorti en 1990.